Peter Knudsen er navnet på flere personer:

 Peter Knudsen (diplomat) (1793-1865) – dansk konsul (Andreas Peter Knudsen)
 Peter Knudsen (borgmester) (1848-1910) – borgmester i København og fagforeningsmand
 Peter Knudsen (forstander) (1904-1969) – dansk forstander

Se også 
 Peder Knudsen (flertydigside)